Горілка — алкогольний напій.
 Горілка — іноді вживана інша назва пальника.

Топонім 
 Горілка — село у Воронезькій області Росії.